Stati Uniti d'America
 Cassville – capoluogo della Contea di Barry, Missouri
 Cassville – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Cassville – census-designated place della Contea di Monongalia, Virginia Occidentale
 Cassville – città della Contea di Grant, Wisconsin